Der Adler ist gelandet (englisch The Eagle has landed) steht für:
 die Landung der Landefähre Eagle auf dem Mond (1969), siehe Apollo 11#Auf dem Mond
 Der Adler ist gelandet (Roman), Roman von Jack Higgins (1975)
 Der Adler ist gelandet (Film), britische Romanverfilmung (1976)